

Localidades

Saint-Léger (Luxemburgo)

Saint-Léger (Alpes Marítimos)
Saint-Léger (Charente)
Saint-Léger (Charente-Maritime)
Saint-Léger (Lot-et-Garonne)
Saint-Léger (Mayenne)
Saint-Léger (Pas-de-Calais)
Saint-Léger (Saboia)
Saint-Léger (Seine-et-Marne)

Desambiguações de topônimos